Micia – sinonimo di gatta
 Micia – antico insediamento romano presso l'attuale Vețel, comune della Romania
 Micia – uno degli amici animali di Spank in Hello Spank e nelle serie successive